Fußball bei den Island Games ist 2017 die bereits 16. Austragung des Fußball-Wettbewerbes bei den Island Games. Rekordsieger ist Jersey und der aktuelle Titelträger Guernsey.

Herren

Vorrunde

Gruppe A 

Die Spiele der Gruppe A fanden vom 25. bis 27. Juni 2017 statt.

|}

Gruppe B 

Die Spiele der Gruppe B fanden vom 25. Juni bis 27. Juni 2017 statt.

|}

Gruppe C 

Die Spiele der Gruppe C fanden vom 25. Juni bis 27. Juni 2017 statt.

|}

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D fanden vom 25. Juni bis 7. Juni 2017 statt.

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Platzierungsspiele 

|}

Frauen

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden vom 25. bis 27. Juni 2017 statt.

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden vom 25. bis 28. Juni 2017 statt.

|}

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C fanden vom 25. bis 28. Juni 2017 statt.

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Fußball bei den Island Games 2017 (englisch)

2017
Fußballveranstaltung 2017
Sport (Gotlands län)
Sportveranstaltung in Schweden
Veranstaltung in Gotlands län
Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften
Fußball (Schweden)